Политбюро́, полити́ческое бюро́ — руководящий орган коммунистических партий различных стран.

Высшим руководящим органом коммунистической партии является её съезд, а в период между съездами — избираемый съездом центральный комитет (ЦК) партии; политбюро избирается на пленумах ЦК и осуществляет политическое руководство между пленумами. В политбюро входят наиболее влиятельные члены ЦК. В условиях однопартийной системы политбюро фактически осуществляет руководство всеми государственными органами страны.

В настоящее время политбюро является руководящим органом в Китае, КНДР, Лаосе, Вьетнаме и на Кубе.

Термин «политбюро» заимствован некоторыми языками мира в неизменном виде, например Politburó в испанском языке, Politbüro в немецком языке. В других языках используются кальки: 政治局 () — в китайском, Bộ Chính trị — во вьетнамском, 정치국, 政治局 (Jeongchiguk) — в корейском.

Первое политбюро — Политбюро ЦК РСДРП(б) — было сформировано на заседании Центрального комитета ЦК РСДРП(б) в 1917 году в России. Оно было образовано на заседании ЦК  года для политического руководства вооружённым восстанием, начало которого было назначено ЦК на  года. Возглавил его Ленин и называлось оно Политическое бюро (Политбюро) ЦК РСДРП(б). В него входили: Бубнов А. С., Зиновьев Г. Е., Каменев Л. Б., Ленин В. И., Сокольников Г. Я., Сталин И. В. и Троцкий Л. Д.

Политбюро в различных странах 
Действующие:
 Китай (Китайская народная республика):
 Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая
 Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК
 Северная Корея (Корейская народно-демократическая республика):
 
 
 
 Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы
 
 
 

Существовавшие в прошлом:
 Политбюро́ Центра́льного комите́та Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за
 Политбюро Центрального комитета Албанской партии труда

Политбюро ЦК КПСС 

Полити́ческое бюро́ Центра́льного комите́та Коммунисти́ческой па́ртии Сове́тского Сою́за («Политбюро ЦК КПСС»; с 1952 по 1966 год — «Президиум ЦК КПСС») — руководящий орган Коммунистической партии Советского Союза в период между пленумами её Центрального комитета.

В Политбюро входили наиболее влиятельные члены Центрального Комитета, определявшие политику партии, а в условиях однопартийной системы — и всего государства, поскольку, согласно Конституции СССР 1936 года, компартия являлась «передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя» и представляла «руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных», а согласно Конституции СССР 1977 года — «руководящей и направляющей силой» советского общества. Таким образом, члены Политбюро фактически входили в число высшего руководства СССР, даже если не занимали государственных постов.

Увековечивание памяти 
В 1934 году впервые в Советском Союзе был изготовлен спроектированный в СССР электровоз ПБ21-01, что означало «имени Политбюро ЦК ВКП(б)». До 2000-х годов этот электровоз оставался единственным пассажирским электровозом постоянного тока, созданным в Советском Союзе и России. Электровоз эксплуатировался до февраля 1955 года, но был снят с эксплуатации лишь в 1961 году после проведённого в этом году ремонта. В том же году электровоз был установлен в качестве памятника возле локомотивного депо Пермь-2. В 2003 году немного обновлённый электровоз (окраска кузова сменилась с голубой на коричневую, оконные проёмы были заварены металлическим листами) был переведён в Екатеринбургский музей железнодорожного транспорта на станции Екатеринбург-Сортировочный.

Примечания

Источники 
 
 Политбюро ЦК КПСС — статья из Большой советской энциклопедии

Коммунистические партии
Структурные единицы организации
Политические термины
Советизмы
Политические организации
Политическая власть